Составы Правительства Российской Федерации под председательством Черномырдина, Виктора Степановича:
 Первое правительство Черномырдина — действовавшее в период с 23 декабря 1992 года по 2 октября 1993 года/9 августа 1996 года;
 Второе правительство Черномырдина — действовавшее в период с 14 августа 1996 года по 23 марта 1998 года.

Примечания 

Виктор Черномырдин